«Разгневанный» () — кинофильм.

Сюжет 
В Канаду прилетает Ромен Дюпре, чтобы опознать в морге убитого сына Жюльена, но это оказывается не он. Желая найти сына, которого давно что-то связывает с какими-то подозрительными лицами (и этим уже заинтересовалась полиция), Ромен начинает поиски Жюльена в Канаде. Случайно он встречает молодую женщину Карен и вместе с ней находит сына, который в тот момент с большой суммой денег собирается перейти границу США. Ромен пытается уговорить сына отказаться от этой аферы, но напрасно. В этот момент появляется полиция и сообщники Жюльена, которых тот обманул. Начинается перестрелка, в результате которой Ромена ранят. Жюльен отказывается от побега, а его бывших напарников задерживает полиция.

В ролях 
 Лино Вентура — Ромен Дюпре
 Энджи Дикинсон — Карен
 Лоран Мале — Жюльен Дюпре
 Дональд Плезенс — Альберт Пампельмейер

Ссылки 
 
 Обзор в The New York Times

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Франции
Детективные фильмы Канады
Детективные фильмы Франции
Фильмы Канады 1978 года
Фильмы France 3 Cinéma